Voikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Voikari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Voikari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar